The Furnished Room – cortometraggio del 1917 diretto da Frank Gordon
The Furnished Room – cortometraggio del 2013 diretto da Florian Dassler